Nel mondo dei dinosauri (Walking with Dinosaurs) – documentario televisivo britannico del 1999
 A spasso con i dinosauri (Walking with Dinosaurs) – film del 2013 diretto da Neil Nightingale e Barry Cook